Spannende Manne is een wekelijks terugkerend radioprogramma op Omroep Tilburg. 

Elke woensdagavond tussen 21 en 23 uur presenteren Bas(tiaan Beszelsen) en Bas (Witte) 2 uur lang op eigen tempo opvallende en het liefst hun spannendste muzikale bevindingen. Persoonlijk maar ook oppervlakkig voor de luisteraar.

Items die zo nu en dan langskomen zijn
 de intro
Geen bestaande items zijn
Bastiaan Bash
Dit is SuperSpannend
Man-o-man

Spannende Manne is binnen de ringbaan te beluisteren via FM: 107.6 of de livestream op www.omroeptilburg.nl

Nederlands radioprogramma